Кочиш се може односити на:
 Ержебет Кочиш
 Шандор Кочиш